Birac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Birac (Charente) im Département Charente
Birac (Gironde) im Département Gironde

mit Namenszusatz:
Birac-sur-Trec im Département Lot-et-Garonne